Cabanes est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponymes

Cabanes, commune espagnole, dans la province de Castellón dans la communauté autonome de la Communauté valencienne.
 Cabanes, commune espagnole, dans la province de Gérone dans la communauté autonome de Catalogne.

Cabanes, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à La Bastide-l'Évêque.
 Cabanes, ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Saint-Génis-des-Fontaines
 Corbère-les-Cabanes, commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales.
 Cabanès, commune française de l'Aveyron
 Cabanès, commune française du Tarn
 Plan Cabanes, place de Montpellier.
 Hôtel de Cabanes, hôtel particulier d'Aix-en-Provence.

Hydronyme 
 Cabanes, un affluent de l'Adour.

Patronymes 

 , deux journalistes homonymes
 Bruno Cabanes, historien français.
 Damien Cabanes, peintre et sculpteur français.
 Claude Cabanes, journaliste et écrivain français.
 Jean-Pierre Cabanes, avocat et écrivain français, né en 1949
 Marc Cabanes, général de brigade français.
 Max Cabanes, dessinateur de bande dessinée.
 Pierre Cabanes, archéologue et historien de l'antiquité, né en 1930
 Valérie Cabanes, juriste

Voir aussi 
 Cabane
Cabanes en pierre sèches, improprement appelées bories

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France